Rivière Saint-Charles kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière Saint-Charles (vattendrag), Québec, 
 Rivière Saint-Charles (vik), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar